Bajaja může být:

Princ Bajaja – pohádka ze sbírek Boženy Němcové
Bajaja (postava) – pohádková postava
Bajaja (film, 1950) – český animovaný film režiséra Jiřího Trnky z roku 1950
Princ Bajaja (film, 1971) – český hraný film z roku 1971 režiséra Antonína Kachlíka
Bajaja (balet) – balet skladatele Jindřicha Kàana z Albestů z roku 1897
Bajaja (píseň) – autorská píseň dvojice Šlitr – Suchý

příjmení osob
Antonín Bajaja – český spisovatel